«Токийский гуль», а также сиквел «Токийский гуль:re» и приквел Tokyo Ghoul: Jack создал Суи Исида. «Токийский гуль» завершен и состоит из 14 томов («танкобонов»), выпущенных в период с 17 февраля 2012 по 20 августа 2014. Сиквел «Токийский гуль:re» выходил каждый четверг в журнале Weekly Young Jump.

«Токийский гуль»

Главы не опубликованные в танкобоне
 Ваншот к манге «Токийский гуль» был опубликован 15 марта 2011 в журнале Miracle Jump.

«Токийский гуль: re»

Главы не опубликованные в танкобоне
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60.

Примечания 

Tokyo Ghoul